UGT2B17 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 530 амінокислот, а молекулярна маса — 61 095.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, мікросомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Глюкуронілтрансферази